Hans Gudewerth kan syfta på:

 Hans Gudewerth den äldre (död 1642), träsnidare från Slesvig
 Hans Gudewerth den yngre (1593–1671), träsnidare från Slesvig
 Hans Gudewerth den yngste (död efter 1709), träsnidare från Slesvig